Go ahead steht für: 

 Go-Ahead, britisches Verkehrsunternehmen
 Go Ahead!, deutsche Hilfsorganisation
 Go Ahead, Song von Marusha aus dem Jahr 1993

Siehe auch:

 Go Ahead Eagles Deventer
 Go-Ahead Norge
 Go-Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland